Aurélien Capoue – calciatore francese
 Étienne Capoue – calciatore francese
 Jean-Michel Capoue – ex calciatore francese